La Coupe du monde de rugby, est un événement mondial qui peut faire référence à la Coupe du monde
 de rugby à XIII :
Coupe du monde de rugby à XIII masculin ;
Coupe du monde de rugby à XIII féminin ;
 de rugby à XV :
 Coupe du monde de rugby à XV masculin ;
 Coupe du monde de rugby à XV féminin ;
 de rugby à sept : Coupe du monde de rugby à sept, masculin uniquement.